Gouvernement Paul Painlevé (1) :  - .
 Gouvernement Paul Painlevé (2) :  - .
 Gouvernement Paul Painlevé (3) :  - .